Spojení písmen I a T může mít různé významy:

IT 
 informační technologie
 IT – kód ISO 3166-2 pro Itálii

It 
 It – debutové album skupiny Pulp

it 
 italština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 to (v angličtině) – zájmeno

it. 
 budiž opakován (z latinského iteretur) – zpravidla na lékařských receptech

.it 
 .it – internetová doména nejvyššího řádu pro Itálii